

Persone
Satta è un cognome che può riferirsi a:

 Aida Satta Flores (1960) – cantautrice italiana
 Antonello Satta (1929-2003) – giornalista e scrittore italiano
 Antonio Satta (1941) – politico italiano
 Fiamma Satta (1958) – giornalista, conduttrice radiofonica, blogger, autrice e scrittrice italiana
 Francesco Spanu Satta (1912-1974) – giornalista e scrittore italiano
 Giacinto Satta, propr. Giacinto Satta Guiso, pseudonimo Dottor Panfilo (1851-1912) – scrittore, artista, politico e docente italiano
 Giovanni Satta (1965) – politico italiano
 Giovanni Luigi Satta (1892-1962) – militare italiano, insignito della medaglia d'oro al valor militare
 Luciano Satta (1924-1998) – linguista, saggista e giornalista italiano
 Melissa Satta (1986) – showgirl, modella e attrice italiana
 Orazio Satta Puliga (1910-1974) – ingegnere italiano specializzato nel settore automobilistico
 Pietro Satta Branca (1861-1923) – politico, avvocato e storico italiano
 Salvatore Satta (1902-1975) – giurista e scrittore italiano
 Sandro Satta (1955) – sassofonista italiano di musica jazz
 Sebastiano Satta (1867-1914) – poeta, scrittore, avvocato e giornalista italiano
 Stefano Satta Flores (1937-1985) – attore e doppiatore italiano
 Vladimiro Satta (1960) – storico italiano

Architettura
 Piazza Sebastiano Satta – piazza nel centro di Nuoro

Musica
 Satta –  album dei Boozoo Bajou, uscito nel 2001

Zoologia
 Satta – genere di ragni della famiglia Lycosidae
 Satta cannibalorum